Das achte Gebot steht für das achte der biblischen Zehn Gebote, je nach Zählung:
 Diebstahlsverbot 	
 Falschzeugnisverbot

Das achte Gebot ist der Titel von:
 Das achte Gebot (1915), deutscher Film von Max Mack
 Das achte Gebot (1991), deutscher Dokumentarfilm von Bertram Verhaag und Claus Strigel
 Das achte Gebot (Die Simpsons), Folge aus der Serie Die Simpsons

Siehe auch:
 Dekalog, Acht